Стори има више значења:
 Округ Стори (Невада), је округ у америчкој савезној држави Невада
 Стори (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Стори (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија